Fédération Équestre Internationale, een overkoepelende organisatie voor de paardensport.
FEI (bedrijf), een producent van elektronenmicroscopen.